

Вступ. 
Ця стаття створена на основі томів книги "Реабілітовані історією. Житомирська область" яка є складовою науково документальної серії книг "Реабілітовані історією", що видаються відповідно до постанов Президії Верховної Ради України від 6 квітня 1992 р. №2256-XІІ та Кабінетом Міністрів України від 11 вересня 1992 р. №530 і присвячується вшануванню пам'яті та відновленню історичної справедливості щодо мільйонів громадян колишнього Рядянського Союзу, які стали жертвами тоталітарного режиму.

Ця стаття скромна данина пам'яті, глибокої шани всім невинно загиблим, розкуркуленим, висланим і засланим громадянам різних національностей, професій, віросповідань, вченим і простим робітникам та селянам. У ній на прикладі с. Бігунь ми спробуємо показати трагедію, що спіткала мільйони людей.

У цій статті подається короткий історичний нарис про історію репресій в с. Бігунь в 1917-1980х рр., оригінальні документи цього періоду та спогади репресованих та свідків тогочасних подій, нариси про видатних людей краю, короткі біографічні довідки про репресованих уродженців і жителів с. Бігунь.

По іменно. 

Андросович Гаврило Єпіфанович, 1887 р. н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, малописьменний, одноосібник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-ну Житомирської обл. Заарештований 23 листопада 1937 р. Обвинувачувався за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою ОН при НКВС СРСР від 16 грудня 1937 р. ув'язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований у 1989 р.
Андросович Давид Іванович, 1893 р. н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, письменний, колгоспник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-ну Житомирської обл. Заарештований 23 листопада 1937 р. Обвинувачувався в а.-р. агітації і поширенні провокаційних чуток. За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 13 грудня 1937 р. розтріляний 22 грудня 1937 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1958 р.
Андросович Тимофій Трохимович, 1900 р. н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, неписьменний, колгоспник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-ну Коростенського окр. Київської обл. Заарештований 26 липня 1937 р. Обвинувачувався за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР київським обл. судом 16 жовтня 1937 р. Засуджений на 7 років позбавлення волі з пораженням у правах на 5 років. Реабілітований у 1958 р.
Андросович Тимофій Филимонович, 1889 р. н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, малописьменний, одноосібник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-ну. Заарештований 27 Березня 1937 р. Обвинувачувався за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою Судової трійки при колегії ДПУ УСРР від 2 липня 1931 р. висланий у Північний край на 5 років. Реабілітований у 1989 р.
Андросович Федір Михайлович, 1900 р. н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, малописьменний, колгоспник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-ну Житомирської обл. Заарештований 10 листопада 1937 р. Обвинувачувався в а.-р. агітації. За постановою трійки при УНКВС по Житомирській обл. Від 23 листопада 1937 р. ув'язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований у 1967 р.
Бабич Ольга Олександрівна, 1910 р. н.,м. Новоград-Волинськ Новоград-Волинського пов. Волинської губ. Українка, освіта н. середня, домогосподарка. Проживала в с. Бігунь Словечанського р-ну Житомирської обл. Заарештована 25 червня 1938 р. Обвинувачувалася в к.-р. агітації. Житомирським обл. Судом 26 серпня 1938 р. засуджена на 5 років ув'язнення до ВТТ з пораженням у правах на 2 роки. Реабілітована 1961 р.
Бумар Яків Васильович, 1900 р.н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, неписьменний, колгоспник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-ну Коростенського окр. Київської обл. Заарештований 26 липня 1937 р. Обвинувачувався в а.-р. агітації Київським обл. судом 16 жовтня 1937 р. засуджений на 5 років ув'язнення до ВТТ. Реабілітований у 1958 р.
Воробей Семен Олександрович, 1903 р.н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, малописемний, колгоспник. Проживав у с. Бігунь Овруцького р-н Житомирської обл. Заарештований 16 листопада 1937 р. Обвинувачувався в а.-р. агітації. За постановою трійки при УНКВС по Житомирській обл. від 28 листопада 1937 р. ув'язнений до ВТТ на 8 років. Реабілітований у 1964 р.
Гендельман Йосиф-Цаль Вольфович, 1887 р. н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Єврей, письменний, скляр. Приживав у м. Коростень Житомирської обл. Заарештований 13 грудня 1937 р. Обвинувачувався в шпигунстві на користь Польщі. За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 16 січня 1938 р. розстріляний 21 січня 1938 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1958 р.
Германчук Григорій Потапович, 1901 р. н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, малописемний, одноосібник. Приживав у с. Бігунь Словечанського р-ну Київської обл. Заарештований 20 березня 1932 р. Обвинувачувався за ст. 54-6 КК УСРР від 16 грудня 1932 р. ув'язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітований у 1989 р.
Германчук Єстафій Матвійович, 1891 р. н., с Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, малописемний, бригадир колгоспу. Проживав  у с. Біігунь Словечанського р-н Житомирської обл. Заарештований 25 листопада 1937 р. Обвинувачувався за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою НКВС СРСР і прокурора СРСР від 23 грудня 1937 р. розстріляний 2 січня 1938р. у м. Житомир. Реабілітований у 1966 р.
Германчук Ісак Федорович, 1886 р. н.,  с Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, малописемний, без певних занять. Проживав  у с. Бігунь Словечанського р-ну Житомирської обл. Заарештований 12 лютого 1938 р. Обвинувачувався в причетності до к.-р. куркульського угрупування та а.-р. За постановою трійки при УНКВС по Житомирській обл. від 17 квітня 1938 розстріляний 23 квітня 1938 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1962 р.
Германчук Пилип Потапович, 1904 р.н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, освіта початкова, одноосібник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-ну, заарештований 16 грудня 1931 р. Обвинувачувався за ст. 54-6, 80 КК УСРР від 11 липня 1932 р. ув'язнений до концтабору на 10 р. Реабілітований у 1990 р.
Глущак Адольф Вікентійович, 1893 р.н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Німець, малописьменний, робітник ліспромгоспу. Проживав на х. Усово Словечанського р-ну Коростенського окр. Київської обл. Заарештований 25 серпня 1937 р. Обвинувачувався у причетності до к.-р. диверсійно шкідницького угрупування. За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 18 жовтня 1937 р. розстріляний 2 листопада 1937 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1962 р.
Глущак Омелян Вікентійович, 1903 р. н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Німець, малописьменний, робітник ліспромгоспу. Проживав на х. Усово Словечанського р-ну Коростенського окр. Київської обл. Заарештований 25 серпня 1937 р. Обвинувачувався у причетності до к.-р. диверсійно шкідницького угрупування. За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 18 жовтня 1937 р. розстріляний 2 листопада 1937 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1962 р.
Глущак Рудольф Вікентійович, 1895 р. н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Німець, неписьменний, колгоспник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-ну Житомирської обл. Заарештований 23 листопада 1937 р. Обвинувачувався за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 17 грудня 1937 р. розстріляний 28 грудня 1937 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1989 р.
Гнатовський Августин Станіславович, 1914 р. н., с. Григорівка Херсонської губ. Поляк, освіта початкова, червоноармієць с. Бігунь Словечанського р-ну Житомирської обл. Заарештований 23 жовтня 1937 р. Обвинувачувався в а.-р. агітації. ВТ 15-го с. к. 21 листопада 1937 р. засуджений до позбавлення волі на 8 років з пораженням у правах на 3 роки. Реабілітований у 1961 р.
Гнояна Лукія Юхимівна,1880 р. н., с. Шулічне Херсонської губ. Українка, письменна, утриманка. Проживала в с. Бігунь Словечанського р-ну Житомирської обл. Заарештована 10 жовтня 1937 р. Обвинувачена за ст.54-10 КК УРСР.  Житомирськи облсудом 13 березня 1938 р. засуджена до ув'язнення у ВТТ на 3 роки з пораженням у правах на 1 рік, але враховуючи похилий рік і стан здоров'я від міри покарання звільнена. Реабілітована в 1989 р.
Горобей Семен Борисович, 1874 р. н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, малописьменний, одноосібник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-ну. Заарештований 6 травня 1931 р. за ст. 54-10 КК УСРР. Словечанським РВ ДПУ УСРР 31 травня 1931 р. справа припинена з занесенням його до списку куркулів, що підлягають висланню у Північний край. Реабілітований у 1989 р.
Гриб Каленик Якович, 1894 р. н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, письменний, колгоспник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-ну Житомирської обл. Заарештований 23 листопада 1937р. Обвинувачувався за ст.54-10 КК УРСР. За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 23 грудня 1937 р. Розстріляний 2 січня 1938 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1989 р.
Гриб Петро Федорович, 1897 р. н., с. Бігунь  Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, малописьменний, колгоспник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-н Житомирської обл. Заарештований 12 лютого 1938 р. Обвинувачувався в причетності до к.-р. куркульського угруповування та а.-р. агітації. За постановою трійки при УНКВС по Житомирській обл. 17 квітня 1938 р. розтріляний 23 квітня 1938 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1962 р.
Гриб Тарас Якович, 1887 р. н., с. Бігунь  Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, неписьменний, тесляр колгоспу. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-н Житомирської обл. Заарештований 23 листопада 1937 р. Обвинувачувався в а.-р. агітації. За постановою трійки при УНКВС по Житомирській обл. від 5-6 грудня 1937 р. ув'язнений до ВТТ на 10 років. Реабілітований у 1962 р.
Гримашевич Степан Вакулович, 1880 р. н., с. Бігунь  Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, неписьменний, колгоспник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-н Коростенського окр. Київської обл. Заарештований 18 липня 1937 р. Обвинувачувався за ст. 54-10 КК УРСР за постановою трійки при УНКВС по Київській обл. від 12 серпня 1937 р. Розстріляний 28 серпня 1937 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1989 р.
Грищук Іван Михайлович, 1898 р. н., с. Бігунь  Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, письменний, колгоспник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-н Житомирської обл. Заарештований 10 жовтня 1937 р. Обвинувачувався за ст. 54-10 КК УРСР. Житомирським обл. судом 13 березня 1938 р. засуджений до ув'язнення у ВТТ на 5 років з пораженням у правах на 3 роки. Реабілітований у 1989 р.
Дубницький Нестор Карпович, 1893 р. н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, кандидат у чл. КП(б)У, письменний, голова колгоспу. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-н Житомирської обл. Обвинувачувався в шпигунстві та а.-р. висловлюваннях. За постановою ОН при НКВС СРСР від 28 травня 1941 р. ув'язнений до ВТТ на 8 років. Реабілітований 1958 р.
Клейнер Фальк Ілліч, 1896 р. н., м-ко Борзна Чернігівської губ. Єврей, чл. ВКП(б), освіта 7 кл., комісар полку, ст. політрук, с. БІгунь Словечанського р-ну Житомирської обл. Заарештований 7 січня 1938 р. Обвинувачувався за ст. 54-10 КК УРСР. ВТ в/ч 4434 15 березня 1938 р. засуджений до ув'язнення у ВТТ на 10 років з позбавленням військового звання. Реаблітований у 1957 р.
Когутко Олександр Павлович, 1902 р. н., с. Бігунь  Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, малописьменний, бригадир колгоспу. Проживав у с. Селезівка Словечанського р-ну Житомирської обл. Заарештований 19 лютого 1945 р. за ст. 54-1а КК УРСР. Словечанським РВ НКВС УРСР 16 квітня 1946 справа припинена.
Кожан Євпатій Васильович, 1867 р. н., с. Бігунь  Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, малописьменний, колгоспник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-ну Коростенського окр Київської обл. Заарештований 9 липня 1937 р. Обвинувачувався за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою трійки при УНКВС по Київській обл. від 12 серпня 1937 р. - розстріляний 28 серпня 1937 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1989 р.
Кожан Федір Євпатович, 1893 р. н., с. Бігунь  Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, малописьменний, одноосібник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-ну Житомирської обл. Заарештований 18 грудня 1937 р. Обвинувачувався в а.-р. агітації. За постановою трійки при УНКВС по Житомирській обл. від 27 грудня 1937 р. - розстріляний 6 січня 1938 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1989 р.
Корецький Андрій Миколайович, 1911 р. н., с. Бігунь  Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, освіта 6 кл., ком. вдділення. Заарештований 12 серпня 1937 р. Обвинувачувався за ст. 54-10 ч. 1 КК УРСР. ВТ 15-го с. к. 28 вересня 1937 р. засуджений до ув'язнення у ВТТ на 8 років з пораження у правах на 3 роки. Реабілітований у 1990 р.
Крилова Ольга Василівна, 1912 р. н., с. Городець Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Німкеня, малописьменна, домогосподарка. Проживала в с. Бігунь Словечанського р-ну Житомирської обл. Заарештована 24 листопада 1937 р. за ст. 54-10 КК УРСР. ОСВ УДБ в/з 5059 5 вересня 1938 р. справа припинена. Реабілітована в 2000 р.
Кудря Онисим Данилович, 1898 р. н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, малописьменний, колгоспник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-ну Житомирської обл. Заарештований 18 травня 1944 р. за ст 54-1а, 54-11 КК УСРР. Військовим прокурором КВО 22 вересня 1944 р. справа припинена.
Куліш Кирило Кіндратович, 1875 р. н., с. Бігунь Словечанського вол. Овручького пов. Волинської губ. Українець, малописьменний, одноосібник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-ну. Заарештований 27 березня 1931 р. Обвинувачувався за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН при Колегії ДПУ УСРР від 18 травня 1931 р. висланий у Північний край на 3 роки. Реабілітований у 1989 р.
Куліш Лукаш Григорович, 1909 р. н., с. Бігунь Словечанського вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, малописьменний, колгоспник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-ну Житомирської обл. Заарештований 25 листопада 1937 р.Обвинувачувався в шпигунстві та а.-р. агітації. За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 14 грудня 1937 р. - розстріляний 28 січня 1938 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1959 р.
Куліш Панкратій Пимонович, 1892 р. н., с. Бігунь Словечанського вол. Овручького пов. Волинської губ. Українець, освіта н. середня, ветфельдшер колгоспу. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-ну Житомирської обл. Заарештований 10 листопада 1937 р. Обвинувачувався в а.-р. агітації. За постановою трійки при УНКВС по Житомирській обл. від 28 листопада 1937 р. ув'язнений до ВТТ на 8 років. Реабілітований у 1962 р.
Лук'янчик-Лук'янчук Євдокія Василівна, 1891 р. н., с. Бігунь Словечанського вол. Овручького пов. Волинської губ. Українка, неписьменна, одноосібниця. Проживала у с. Бігунь Словечанського р-ну Коростенського окр. Заарештована 29 лютого 1928 р. Обвинувачувалася за ст. 58-10 КК РСФРР. За постановою ОН при колегії ОДПУ від 24 серпня 1928 р. ув'язнена до концтабору на 3 роки. Реабілітована в 1991 р.
Мельниченко Мойсей Климович, 1893 р. н., с. Бігунь Словечанського вол. Овручького пов. Волинської губ. Українець, малописьменний, колгоспник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-ну Житомирської обл. Заарештований 23 листопада 1937 р. Обвинувачувався в а.-р. агітації. За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 13 грудня 1937 р. - розстріляний 25 грудня 1937 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1959 р.
Олехнович Адам Никифорович, 1879 р. н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Поляк, неписьменний, одноосібник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-ну. Заарештований 27 березня 1931 р. за ст. 54-10 К УСРР. Словечанським РВ ДПУ УСРР 31 травня 1931 р. справа припинена. Реабілітований у 1989 р.
Олехнович Охрім Охрімович, 1890 р. н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, малописьменний, одноосібник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-ну Київської обл. Заарештований 16 січня 1933 р. за ст. 54-10 КК УСРР. Прокурором Овруцької дільниці 14 квітня 1933 р. справа припинена.
Ольшевський Мартин Казимирович, 1894 р. н., с. Сусли Новоград-Волинського пов. Волинської губ. Поляк, чл. КП(б)У, письменний, вільнонайманий музикант, с. Бігунь Словечанського р-ну Житомирської обл. Заарештований 14 грудня 1937 р. Обвинувачувався в к.-р. діяльності у 20-ті роки та а.-р. агітації. За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 21 січня 1938 р. - розстріляний 4 жовтня 1938 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1957 р.
Онищенко Устин Федорович, 1892 р. н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, малописьменний, одноосібник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-ну Коростенського окр. Заарештований 29 лютого 1928 р. Обвинувачувався за ст. 58-10 КК РСФРР. За постановою ОН при Колугії ОДПУ від 24 серпня 1928 р. ув'язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітований у 1991 р.
Онищенко Яків Данилович, 1901 р. н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, неписьменний, бригадир колгоспу. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-ну Житомирської обл. Заарештований 23 листопада 1937 р. Обвинувачувався за ст. 54-10 КК УССР. За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 13 грудня 1937 р. - розстріляний 22 грудня 1937 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1989 р.
Петраковець Дмитро Парфенович, 1882 р. н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, малописьменний, одноосібник. Проживав у с. БІгунь Словечанського р-ну Київської обл. Заарештований 9 листопада 1932 р. Обвинувачувався за ст. 54-10 КК УСРР. За постановою ОН при Колегії ДПУ УСРР від 16 березня 1933 р. ув'язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітований у 1989 р.
Радкевич Михайло Олександрович, 1899 р. н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, малописьменний, одноосібник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-ну Житомирської обл. Заарештований 23 листопада 1937. Обвинувачувався за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 13 грудня 1937 р. - розстріляний у м. Житомир. Реабілтований у 1989 р.
Радучич Василь Петрович, 1878 р. н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, неписьменний, сторож. Проживав на  х. Далета Словечанського р-ну Житомирської обл. Заарештований 10 листопада 1937 р. Обвинувачувався за ст. 54-10 КК УРСР. За постановою трійки при УНКВС по Житомирській обл. від 28 листопада 1937. ув'язнений до ВТТ на 8 років. Помер 12 жовтня 1941 р., відбуваючи покарання, Пермська обл. Реабілітований у 1966 р.
Радучич Марта Адамівна, 1909 р. н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українка, неписьменна, одноосібниця. Проживала в с. Бігунь Словечанського р-ну Коростенського окр. Київської обл. Заарештована 19 липня 1937 р. Обвинувачувалась в а.-р. агітації і за втечу із заслання. За постановою трійки при УНКВС по Київській обл. від 29 серпня 1937 р. ув'язнена до ВТТ на 10 років. Реабілітована в 1957 р.
Рослик Михайло Гнатович, 1900 р. н., х. Парослям  Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, малописьменний, одоосібник. Проживав на х. Парослов Словечанського р-н Коростенського окр. Заарештований 26 січня 1929 р. Обвинувачувався за ст. 54-4, 54-10 КК УСРР за постановою ОН при колегії ОДПУ від 26 травня 1929 р. Ув'язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітований у 1991 р.
Рослик Михайло Тихонович, 1908 р. н., х. Парослям  Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, малописьменний, одоосібник. Проживав на х. Парослов Словечанського р-н Коростенського окр. Заарештований 26 січня 1929 р. Обвинувачувався за ст. 54-4, 54-10 КК УСРР за постановою ОН при колегії ОДПУ від 26 травня 1929 р. Ув'язнений до концтабору на 3 роки. Реабілітований у 1991 р.
Рослик Олександр Гнатович, 1901 р. н., с. Бігунь Словечанської вол. Овруцького пов. Волинської губ. Українець, малописьменний, одоосібник. Проживав у с. Бігунь Словечанського р-н Коростенського окр. Заарештований 4 березня 1931 р. Обвинувачувався за ст. 54-6, 54-10 КК УСРР. Олевським РВ ДПУ УСРР 25 липня 1932 р. справа припинена в зв'язку зі смертю обвинуваченого, яка сталася 20 серпня 1931 р. Реабілітований у 1997 р.
Сенкевич Вікентій Іванович, 1894 р. н., м. Вільно Віленської губ. Поляк, освіта початкова, кравець, с. Бігунь Словечанського р-ну Коростенського окр. Київської обл. Заарештований 25 липня 1937 р. Обвинувачувався в а.-р. агітації. За постановою НКВС СРСР і Прокурора СРСР від 8 жовтня 1937 р. - розстріляний 9 жовтня 1937 р. у м. Житомир. Реабілітований у 1967 р.

Список скорочень 
а.-р. - антирадянський;

а.-к. - антиколгоспний;

БУПР - будинок громадських примусових робіт;

в/з - військове з'єднання;

ВО - військовий округ;

вол. - волость;

ВТ - військовий трибунал;

ВТК - виправно-трудова колонія;

ВТТ - виправно-трудовий табір;

губ. - губернія;

кол. - колонія;

к.-р. - контрреволюційний;

обл. - область;

пов. - повіт;

р-н - район;

р. н. - рік народження;

с. - село;

ст. - стаття;

х. - хутір;